

Persone 
 Anne Dudek – attrice statunitense
 Jerzy Dudek – ex calciatore polacco
 Les Dudek – musicista statunitense
 Sebastian Dudek – calciatore polacco

Altro 
 DUDEK (Dalekopisowe Urządzenie Do Elektronicznego Kodowania) – sistema di crittografia polacco della Seconda guerra mondiale
 Dudek Paragliders – azienda aeronautica polacca